A 2008-as WTCC európai nagydíj volt a 2008-as túraautó-világbajnokság kilencedik fordulója. 2008. szeptember 21-én rendezték meg az Autodromo Enzo e Dino Ferrari-n, Imolában, Olaszországban.

Első futam

Második futam

További információk 
 Eredmények

Europa
Autóversenyzés Olaszországban
Imola sportélete